Alessandro De Petri – ex pilota motociclistico italiano
 Roberto De Petri – ex calciatore italiano